"Até Quando?" (canção de Gabriel, o Pensador)
"Até Quando?" (canção de Oficina G3)